Red Zone (1992), een computerspel van het genre sportspel op Amiga uit 1992
Red Zone (1994), een computerspel van het genre actiespel op Megadrive uit 1994
de Red Zone, een gebied in het computerspel Command & Conquer 3: Tiberium Wars
Red Zone (1995), een speelfilm uit 1995
Red Zone (2001), een speelfilm uit 2001